Сафо́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Сафонова, Анна Васильевна (известна как Тимирёва, во втором браке Книпер; 1893—1975) — русская и советская художница и поэтесса.
 Сафонова, Валерия Евгеньевна (род. 1992) — российская волейболистка.
 
 Сафонова, Дарья Александровна (род. 1980) — российская бегунья, спринтер.
 Сафонова, Евгения Глебовна (род. 1982) — российский театральный режиссёр.
 
 Сафонова, Людмила Михайловна (род. 1954) — российский тренер по плаванию.
 
 Сафонова, Серафима Карповна (1922—2006) — советская учительница, Герой Социалистического Труда.
 Сафонова, Софья Петровна (в замужестве — Кувшинникова; 1847—1907) — российская художница, возлюбленная художника Исаака Левитана.
 Сафонова, Тамара Степановна (род. 1946) — советская прыгунья в воду.

Топоним 
 Сафонова — деревня в Байкаловском районе Свердловской области России. См. также